Villanueva de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de la Torre (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Villanueva de la Torre (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar